Caparrós es un apellido que puede referirse a las siguientes personas:
Alonso Caparrós, presentador español de televisión.
Andrés Caparrós, presentador español de televisión, hijo de Andrés Caparrós Martínez.
Andrés Caparrós Martínez, periodista español.
Joaquín Caparrós, entrenador español de fútbol.
José Antonio de la Torre Caparrós, futbolista español.
José Caparrós, militar en las guerras de independencia sudamericanas.
José Manuel Caparrós, trabajador español de una fábrica de cervezas y militante del sindicato Comisiones Obreras fallecido en las manifestaciones del 4 de diciembre de 1977.
José María Caparrós, historiador y crítico de cine español.
Martín Caparrós, periodista y escritor argentino.